Samuda ist der Familienname folgender Personen:
 Jacqueline Samuda, kanadische Schauspielerin und Autorin
 Joseph d'Aguilar Samuda (1813–1885), englischer Schiffbauer und Ingenieur
 Karl Samuda (* 1942), jamaikanischer Politiker (JLP)

Siehe auch:
 Samuda Brothers, eine Schiffswerft auf der Isle of Dogs
 Samudaya